

Geografia 
 San Remigio – municipalità delle Filippine nella Provincia di Antique
 San Remigio – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
 San Remigio – oggi Saint-Rhémy-en-Bosses
 San Remigio – frazione di Calestano in provincia di Parma

Santi e beati 
 san Remigio (†533) – vescovo di Reims, festeggiato il 13 gennaio
 san Remigio (†772) – vescovo di Rouen, festeggiato il 19 gennaio
 san Remigio (†875) – arcivescovo di Lione, celebrato il 28 ottobre

Pagine correlate 
 Chiesa di San Remigio